Abraham Robarts ist der Name folgender Personen:

* Abraham Robarts (Politiker) (1745–1816), britischer Politiker und Bankier 
 Abraham Wildey Robarts (1779–1858), britischer Politiker und Bankier